Cuadros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuadros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cuadros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar